

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 22, w tym 14 podstawowych
 Brzezinka – część miasta Gliwice
 Brzezinka – część miasta Mysłowice
 Brzezinka – część miasta Oświęcim
 Brzezinka – część miasta Ryki
 Brzezinka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Oleśnica
 Brzezinka – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Bobrowice
 Brzezinka – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Zwierzyn
 Brzezinka – część wsi Bartochów w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta
 Brzezinka – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zabierzów
 Brzezinka – wieś w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Oświęcim
 Brzezinka – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Andrychów
 Brzezinka – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Brzeźnica
 Brzezinka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Karczew
 Brzezinka – osada w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Kluczbork
 Brzezinka – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Namysłów
 Brzezinka – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Czarna Dąbrówka
 Brzezinka – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kępice
 Brzezinka – część wsi Łodygowice w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Łodygowice
 Brzezinka – część wsi Pietrzykowice w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Łodygowice
 Brzezinka – część wsi Okoleniec w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kłodawa
 Brzezinka – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn
 Brzezinka – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Czaplinek

Cieki wodne w Polsce 
 Brzezinka – struga, dopływ Konopki
 Brzezinka – potok, dopływ Mleczki Zachodniej
 Brzezinka – struga, dopływ Wąskiej
 Brzezinka – potok, dopływ Wielopolki

Góry w Polsce 
 Brzezinka – góra w Górach Wałbrzyskich (612 m n.p.m.)

Inne 
 Brzezinka – poprzednia nazwa osady Brzezinki w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Zbiczno

Zobacz też 
 Brzezina
 Brzezinka Średzka
 Brzezinki

Nazwy miejscowości w Polsce